225-я стрелковая Новгородская Краснознамённая ордена Кутузова дивизия — войсковое соединение Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

История 
Дивизия сформирована 14 декабря 1941 года путём переформирования 3-й танковой дивизии в районе восточнее Новгорода. В дивизию массово были призваны военнообязанные Мстинского, Крестецкого, Любытинского, Пестовского, Мошенского, Валдайского районов.

В действующей армии во время ВОВ с 14 декабря 1941 по 14 октября 1944, с 7 ноября 1944 по 30 ноября 1944 и с 11 декабря 1944 по 11 мая 1945 года.

К концу декабря 1941 дивизия заняла позиции по Волхову севернее Новгорода от деревни Муравьи до озера Ильмень и приступила к форсированию реки. После нескольких неудачных попыток к 20 января 1942 года в тяжёлых боях с 250-й пехотной дивизией сумела захватить и удержать два небольших плацдарма в Лелявино и Теремце. 27 января 1942 года полоса обороны дивизии по правому берегу Волхова расширилась на север за счёт брошенной в прорыв 2-й ударной армии 305-й стрелковой дивизии. С этого времени и до 10 февраля 1943 года частью сил обороняет эти два плацдарма, ведя частные бои, а также держала оборону правого берега реки в районе Муравьи. 10 февраля 1943 года снята с позиций и отведена в ближний тыл, где была значительно пополнена.

С 15 марта по 20 марта 1943 года участвует в общем наступлении войск 52-й армии на Новгород. Наступая с исходных позиций от реки Волхов до Синего моста на южные предместья Новгорода, Кириллов монастырь, форсирует Малый Волховец. Исключая захват небольшого плацдарма у Синего моста, откатилась на исходные, один полк был практически уничтожен (так, из батальона, численностью в  штурмовавшего укреплённый вал, осталось только  До 1944 года держала оборону под Новгородом. В первых числах октября 1943 года предприняла частную попытку наступления, передовые части сумели продвинуться даже до шоссе Подберезье — Новгород, но были отрезаны и уничтожены.

В ходе Новгородско-Лужской операции 299-й стрелковый полк и лыжный батальон из состава дивизии были приданы 58-й стрелковой бригаде, и эти части вместе с 34-м и 44-м аэросанными батальонами составили подвижную группу, перед которой ставилась задача форсировать озеро Ильмень на участке река Большая Гнилка, устье Перервы и захватить передовыми отрядами Старую Мельницу и близлежащие населённые пункты, затем выйти на реку Веряжа, после чего перерезать дороги Новгород—Вашково, Новгород—Шимск. Эта группа перешла в наступление 13 января 1944 года. Вскоре к южной группе (группе Т. А. Свиклина) присоединился и 1347-й стрелковый полк. 1349-й стрелковый полк, с боями форсировав реку, затем сравнительно беспрепятственно вышел к 20 января 1944 года на северо-восточную окраину Новгорода и первым вступил в уличные бои в городе с задачей наступления со стороны Погорелец, затем выхода к Пулковской Слободе и дальнейшего продвижения к северной окраине города. Два другие полка дивизии вступили в город с юга и довершили освобождение Новгорода.

После освобождения Новгорода, дивизия с боями наступала в направлении Шимска, затем в общем направлении Сольцы—Дно—Порхов, к концу февраля 1944 года выйдя к укреплённому рубежу «Пантера» между Островом и Псковом.

В июле 1944 года в ходе Псковско-Островской операции наступает из района южнее Пушкинских Гор от Опочки на Красногородск так, 18 июля 1944 года ведёт бой у деревни Ляманы, в Красногородском районе, Псковской области и в этот же день принимает участие в освобождении Красногородска. Продолжая наступление, вступила на территорию Латвии, 19—21 июля 1944 года ведёт бои близ станции Пундури (в 21 километре севернее г. Карсава), 28 июля 1944 года у деревни Блутис (в 8 километрах юго-восточнее г. Балвы) и вышла на подступы к Гулбене.

С 10 августа 1944 года вновь переходит в наступление в ходе Тартуской операции, с тяжёлыми боями продвигается вдоль железной дороги, 28 августа 1944 года частью сил освобождает Гулбене, далее продвигается в наступлении Стамириене, Леясциемса, где в начале сентября 1944 года остановилась перед укреплённой полосой.

13 сентября 1944 года, начиная Рижскую операцию форсирует реку Гауя ведёт бои за удержание и расширение плацдарма, затем продолжает наступление, продвигаясь к Риге с северо-востока.

14 октября 1944 года дивизия была выведена в резерв, погрузилась в эшелоны на станции Плявинас и будучи перевезённой по маршруту Крустпилс, Даугавпилс, Вильнюс, Каунас, выгрузилась на станции Пильвишки, где поступила в состав 21-й армии и в начале ноября 1944 года заняла оборону на тыловых рубежах фронта, по реке Ширвинта в районе южнее Науместиса. 30 ноября 1944 года вновь снялась с позиций и в период с 3 декабря по 15 декабря 1944 года была переброшена по железной дороге через Каунас, Вильнюс, Лиду, Барановичи, Ровно, Львов, Перемышль, Жешув в район Сендзищув-Ропчине в Южной Польше.

В ходе Сандомирско-Силезской операции наступала во втором эшелоне, введена в бой 17 января 1945 года южнее Ченстохова, ведёт бои по освобождению Домбровского угольного и промышленного района в Силезии, так на 21 января 1945 года ведёт наступление на населённые пункты Волковицы и Косцельно, 22 января в районе населённого пункта Пшечице в 26 километрах юго-западнее Севежа, 23 января у населённых пунктов Подскале, Коцельна, Псарны юго-западнее города Заверце, 24 января — в районе населённого пункта Войковице в 21 километре северо-восточнее Катовице, 26 января ведёт бои за населённые пункты Целицовицы, Пуарп, Морашувка и Грудкув-2, 27 января захватывает Челядзь. Выйдя на Одер севернее Оппельна, дивизия захватывает там плацдармы, 3 февраля 1945 освобождает Боркенхайн, 4 февраля освобождает Лёвен и Шургаст (ныне Скорогощ) и в феврале 1945 года ведёт тяжёлые бои за удержание и расширение плацдармов в том районе, приблизительно в 20 километрах северо-западнее Оппельна.

В ходе Верхне-Силезской операции марта 1945 года наступает на Нейсе, принимает участие в окружении группировки войск противника юго-восточнее Оппельна, к концу операции вышла к городу Ландесхут (ныне Каменна-Гура). На 25 апреля 1945 года находится на подступах к городу Швейдниц.

С 9 мая 1945 года дивизия участвует в Пражской операции, продвигается форсированным маршем в направлении Трутнова, Нова Пака, Йичин, Прага. 12 мая 1945 года дивизия вышла к Йичину, где был получен приказ остановить наступление.

За время Великой Отечественной войны дивизия 6 раз отмечалась за успешные действия в боях приказами ставки Верховного Главнокомандования.

Расформирована летом 1945 года.

Состав 
 299-й стрелковый полк
 1347-й стрелковый полк
 1349-й (1379-й) стрелковый полк
 1009-й артиллерийский полк
 115-я отдельная разведывательная рота
 697-й отдельный сапёрный батальон
 901-й (1897-й) отдельный батальон связи (584-я отдельная рота связи)
 504-й медико-санитарный батальон
 16-я (484-я) отдельная рота химический защиты
 6-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 550-я автотранспортная рота
 402-я полевая хлебопекарня
 179-й (897-й, 879-й) дивизионный ветеринарный лазарет
 99-я полевая почтовая станция
 205-я (1046) полевая касса Госбанка

Подчинение

Награды и наименования

Командиры дивизии 
 Андреев, Константин Ювенальевич (14.12.1941 — 28.05.1942), полковник
 Николаевский, Василий Яковлевич (29.05.1942 — 20.06.1942), полковник
 Ольховский, Пётр Иванович (21.06.1942 — 28.05.1944), полковник
 Песочин, Михаил Александрович (с 29.05.1944 по 10.02.1945), полковник (умер от ран 03.05.1945)
 Орлов, Василий Александрович (11.02.1945 — 20.03.1945), полковник
 Мурашов, Павел Александрович (21.03.1945 — 11.05.1945), полковник

Отличившиеся воины дивизии

Примечания

Литература 
 М. И. Сукнев «Записки командира штрафбата. Воспоминания комбата. 1941—1945». М.: ЗАО Центрполиграф. 2006 г.
 Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах — М.: Воениздат, 1987.
 Кавалеры ордена Славы трёх степеней. Краткий биографический словарь — М.: Военное издательство,2000.

Ссылки 
 Справочники и форум на Солдат.ру
 Перечень № 5 стрелковых, горнострелковых, мотострелковых и моторизованных дивизий, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году